

Wydarzenia 

 Bitwa pod Leipsydrjon, klęska wojsk arystokracji, na czele z rodem Alkmeonidów, próbujących obalić tyranię Pizystrata w Atenach.

Zmarli 
 Pizystrat, tyran Aten(528 p.n.e.?)